Артър може да се отнася за:
 Артър, мъжко име;
 Артър, окръг в щата Небраска, САЩ;

 Кино и телевизия
 Артър, филм от 1981 година;
 Артър 2, филм от 1988 година
 Артър, филм от 2011 година, римейк на филма от 1981 година.